Laino est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1935), homme politique paraguayen
 (né en 1948), poète américain

Toponyme

Laino, commune de la province de Côme
Laino Borgo, commune de la province de Cosenza
Laino Castello, commune de la province de Cosenza

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme